Геер (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Геер — місто у Швеції, у лені Сконе.